Weilbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Weilbach (Bayern), Markt im Landkreis Miltenberg in Bayern
 Weilbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich 
Ortsteile:
 Weilbach (Pfaffenhausen), Ortsteil der oberschwäbischen Gemeinde Pfaffenhausen, Bayern
 Weilbach (Flörsheim), Stadtteil der Stadt Flörsheim am Main im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Weilbach (Gemeinde Pichl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
Gewässer:
 Weilbach (Hasselbach), linker Zufluss des Hasselbachs (zur Kinzig in Langenselbold) in Gondsroth, Gemeinde Hasselroth, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Weilbach (Kammel), linker Zufluss der Kammel bei Weilbach, Markt Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Weilbach (Lauter), linker Zufluss der Lenninger Lauter in Oberlenningen, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weilbach (Main), am Unterlauf Adelsgraben, rechter Zufluss des Mains vor Flörsheim am Main, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Weilbach (Mud), rechter Zufluss der Mud in Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Weilbach (Riedgraben), rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Biber) nahe Binningen, Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Weilbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Erwin von Spreti-Weilbach (1908–1934), deutsches Mitglied der NSDAP und der SA
 Philip Weilbach (1834–1900), dänischer Kunsthistoriker 

Der Weilbach, kurz:
 Weilbachs Künstlerlexikon, Kunstlexikon des Philip Weilbach

Siehe auch:
 Oberweilbach
 Weilbacher
 Weilerbach